Vène peut faire référence à : 
 Vène, rivière côtière qui se jette dans l'étang de Thau, 
 Vène, nom vernaculaire de l'arbre Pterocarpus erinaceus